Paola – nome proprio di persona italiano femminile
Paola – comune italiano della provincia di Cosenza
Paola – città di Malta
Paola – città del Kansas (Stati Uniti)
Paola – canzone di Riccardo Fogli
2973 Paola – asteroide della fascia principale